

Географія 
 Гоїто —  — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія,  провінція Мантуя.

Кораблі 
 Гоїто  — торпедний крейсер однойменного типу Королівських ВМС Італії 2-ї половини XIX століття. На службі протягом 1888-1920 років.